Castalia (mythologie), een van de Naiaden
4769 Castalia, een planetoïde
Castalia (gebouw), het onderkomen van het Ministerie van VWS in Den Haag
Castalia (geslacht), een geslacht van vlinders in de familie Nymphalidae

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Castalia (Iowa)
Castalia (North Carolina)
Castalia (Ohio)